Dalzell – CDP della Carolina del Sud
Dalzell – villaggio dell'Illinois
Dalzell House – castello della Scozia